Virtual Studio Technology
 VLT Survey Telescope